Firebird er flertydigt.

 Firebird (guitar), et design til guitarer.
 Firebird (databaseserver), et open source database management system. Den oprindelige kode stammer fra Borlands InterBase database produkt.
 Firebird var et navn Mozilla Firefox havde før det blev omdøbt til Firefox (idet et andet open source produkt allerede benyttede navnet).